A23 kan vara

 A23 – en spårvagn, se Ängbyvagn

Motorvägar
 A23 (motorväg, Italien)
 A23 (motorväg, Tyskland)
 A23 (motorväg, Österrike)